Фамилия:
 Шэй, Арт (1922—2018) — фотограф и писатель.
 Шэй, Лин (род. 1943) — американская характерная актриса.
 Шэй, Скайлер (род. 1986) — американская певица, теле- и киноактриса.

Имя:
 Шэй Джордан (род. 1985) — американская порноактриса.